

Sigle 
 Grand Paris Express – progetto di rete di metropolitana automatica
 Gran Premio Europeo – competizione di canto corale
 Grand Paris Express

Codici 
 GPE – codice vettore ICAO di GP Express Airlines

Informatica 
 GPE Palmtop Environment – interfaccia utente per palmare